Elizabeth Cavendish (1555–1582), férjezett nevén Stuart; angol arisztokrata, Charles Stuart, Lennox 1. grófjának felesége
 Bess of Hardwick (1527 k. – 1608), férjezett nevén Cavendish; angol arisztokrata, az Erzsébet-kori Anglia jelentős közéleti szereplője
 Elizabeth Cavendish (1619–1689), leánykori nevén Cecil; angol arisztokrata, William Cavendish, Devonshire 3. grófjával kötött házassága révén Devonshire grófnéja
 Elizabeth Egerton (1626–1663), leánykori nevén Cavendish; angol író
 Elizabeth Cavendish (1759–1824), leánykori nevén Hervey; angol regényíró és arisztokrata, William Cavendish, Devonshire 5. hercegével kötött házassága révén Devonshire hercegnéje
 Elizabeth Cavendish (1926–2018) angol arisztokrata, közéleti szereplő, Margit hercegnő udvarhölgye